Династија (ТВ серија) може да буде:

 Династија (ТВ серија из 1981)
 Династија (ТВ серија из 2017)
 Династија (српска ТВ серија)